Geometria e topologia
 Poliedro
 Poliedro archimedeo
 Poliedro composto
 Poliedro convesso regolare (o Solido platonico)
 Poliedro duale
 Poliedro frattale
 Poliedro uniforme
 Poliedro di Catalan
 Poliedro di Császár
 Poliedro di Escher
 Poliedro di Johnson
 Poliedro di Keplero-Poinsot
 Poliedro di Szilassi
 Poliedro di Voronoi
Editoria
 Poliedro. Collana di informazione scientifica – serie editoriale delle Edizioni Cremonese